Paul Thomas (latinist) (1852-1937), Belgisch latinist, hoogleraar aan de Universiteit Gent.
 Theodore Mesang (1902-1967), Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent en klarinettist. Voor bepaalde werken gebruikte hij het pseudoniem Paul Thomas.
 Paul Thomas (kunstschaatser), Brits kunstschaatser (actief jaren 50)
 Paul Thomas (acteur) (*1947), Amerikaans (porno)acteur en -regisseur
 Paul Thomas (geluidstechnicus), Iers geluidstechnicus voor o.m. U2
 D. Paul Thomas, Amerikaans acteur
 Paul Thomas (bassist) (*1980), bassist van de groep Good Charlotte
 Paul Thomas (golfer), Welsh golfer